Víg Tamás
Tommy Vig (Vig Tamás) (1938) dzsesszzenész
Vígh Tamás
Vígh Tamás (1926–2010) szobrász